Полевской медеплавильный завод — медеплавильный, чугуноплавильный и железоделательный завод, действовавший в 1724—1930 годах, располагался в городе Полевском Свердловской области.

Географическое положение 
Располагался при Думной горе на берегу реки Полевая, притоке реки Чусовой, в 52 километрах к юго-западу от Екатеринбурга на государственной земле.

История создания

Открытие месторождения 
В 1702 году на берегах реки Полевой была обнаружена медь, а в 1709 году железная руда, это месторождение известно как гумёшевское. Как писал Н. К. Чупин на основе архивных источников, руда не разрабатывалась, в 1713 и 1716 была произведена разведка месторождения.

В то же время E. H. Черных и Б. B. Mеньшиков в «Горной энциклопедии» указывают, что «в 1709 году началась промышленная разработка руды, которую отправляли на Уктусский завод, а затем и на Екатеринбургский завод, а в 1718 на Полевской медеплавильный завод». Но это не может соответствовать истине, ибо Екатеринбургский и Полевской заводы заработали только в 1723 и 1724 годах соответственно.

Основание рудника и завода 
В мае 1719 года была начата разработка Полевского медного рудника, был построен ряд шахтёрских строений. Но они были сожжёны кочевниками-башкирами, считавшими эти земли своими, и запретившими в дальнейшем строиться здесь.
В декабре 1720 года башкирцам было отправлено из сената послание Петра I, приказавшего обустроить местность и наказать башкирам смириться. В послании Петра I рудник был назван «заводом», из-за смешения этих терминов в старину, что возможно и повлияло на разночтения в датах основания завода и рудника в современных источниках.

Место для строительства нового завода выбирал лично В. Н. Татищев, а Г. В. де Геннин докладывал императору о том, что на речке Полевой построена «плотина и при ней рудопереплавные, и обжигательные, и прочие фабрики». С июля 1723 года началась активная разработка месторождений Поповского а отчасти Гумёшевского, Руды эти сначала возились для проплавки на Уктусский и на, построенный в этом же году, Екатеринбургский заводы.

В 1724 году был основан Полевской медеплавильный завод для обработки руды из расположенных в округе богатых месторождений меди. Основным поставщиком медного сырья для завода был Гумёшевский рудник. Также поставки поступали с Карасьевского рудника, а железная руда — с Красногорского, Полдневского (ближнего и дальнего), Северского, Раскуихинского, Чусовского рудников, расположенных в 4-15 верстах от завода. В сентябре 1724 года Полевской завод выплавил первую партию меди, и был достроен в 1727 году.

В 1735 году В. Н. Татищев утвердил клеймо для продукции Полевского медеплавильного завода. Оно включало изображение символа богини Венеры (♀) — Зеркало Венеры, являвшегося алхимическим символом меди, им с 1735 по 1759 годы клеймилась полевская медь. Штыковая медь клеймилась буквами «П.З.». В настоящее время это клеймо изображено на гербе города Полевской.

Существует гипотеза, согласно которой использование этого клейма послужило причиной возникновения легенды о Хозяйке Медной горы (Гумёшевского рудника) — духе места и покровительнице местных руд. Упоминания об этом предании встречаются в творчестве уральского писателя П. П. Бажова.

В 1735–1736 годах управляющим Полевского завода служил .

В 1753 году пришлось делать новый отвод лесных земель из расчёта 100 лет для совместных пользования с Северским и Сысерстким заводом.

Крестьянская война под предводительством Емельяна Пугачёва 

В январе 1774 года А. Ф. Турчанинов остановил завод, вооружил мастеровых и организовал оборону завода. После исчезновения угрозы нападения повстанцев завод был запущен вновь.

Полевской железоделательный завод 
Основным поставщиком медного сырья для завода являлся Гумёшевский рудник. Однако после 1873 года, когда Гумёшевский рудник оскудел, стал нерентабельным и был закрыт, Полевской медеплавильный завод был перепрофилировали в железоделательный.

20 декабря 1917 года завод был национализирован. В 1920 году был объединён с Северским заводом, совместно в 1920 году было произведено 150 тысяч пудов железной проволоки, 10 тысяч пудов медной проволоки, 54 тысяч пудов гвоздей. В 1921 году Северский завод встал, а Полевской завод продолжил как механический цех, железоделательное оборудование было демонтировано и перевезено на Ревдинский завод. В 1922—1924 годах завод не работал. 16 ноября 1925 года завод перешёл по концессии акционерному обществу «Лена Голдфилдс». В 1925—1926 годах было выплавлено 664 тонн красной меди, но основной поставщик медной руды Зюзельский рудник в 1928 году добычу прекратил. В 1930 году государство прекратило договор с обществом «Лена Голдфилдс», и завод в этом же году прекратил своё существование.

В 1930 году на территории завода открылся райпромкомбинат, который занимался обработкой древесины, изготовлением валенок, горшков и прочих товаров повседневного спроса.
В годы Великой Отечественной войны на территории завода разместился машиностроительный завод «Красный металлист», эвакуированный из Москвы.
И в настоящее время бывшую территорию медеплавильного завода занимает Полевской машиностроительный завод.

Оборудование завода 
В 1724 году по указу де Генина была заложена доменная печь. В 1728 году для промывки руд была сооружена главная плотина длиной в 489,9 метров и дополнительная. Была запущена промывальная фабрика с 1 чаном и 12 корытами, а также 1 обжигальная (перемётная) печь.

В 1729 году была также кузница с 2 горнами, медеплавильная фабрика с 9 плавильными печами, 2 кричными горнами, рудной толчеёй с 6 пестами, обжигальная фабрика с 13 печами на роштейн и спорштейн, промывательный амбар с 6 корытами, 2 чанами, железными ситами для просеивания руд, рудобойный молот, толчейный амбар с толчеёй с 12 пестами, 3 цренами для варки купороса.

К 1735 году были построены одна домна, две кузницы с 3 горнами в каждой, медеплавильная фабрика с 9 печами, 4 парами гармахерских мехов, рудной толчеёй в 6 пестов, обжигальная фабрика с 27 перемётными печами, рудобойная фабрика с 1 рудобойным молотом, две пробирные светлицы с 1 пробирным горнами и 1 печью в каждой, пильная мельница, купоросная фабрика не действовала. В 1740 году медеплавильная фабрика насчитывала 6 печей и 5 горнов, а в 1750 году были уже 2 домны (действующая и запасная).

В 1771 году действовала доменная фабрика с 2 печами (действующей и запасной), медеплавильная фабрика с 9 печами, 1 гармахерским горном, 1 штыковым горном, 1 шплейзофеном, обжигальная фабрика с 22 горнами, две мусорные толчеи с 26 пестами, тягловая мусорная толчея с 12 пестами, пильная мельница, меховая фабрика, три плотничных светлицы. Плавка меди производилась из смеси «подрудка» с Полевского рудника с сеянной и мытой(«мыткой») рудой с Гумёшевского рудника.

В 1781 году запущена механическая мастерская.

В 1797 году действовала две медеплавильные фабрики с 9 плавильными печами, кричным и гармахерским горнами, шплейзофенная фабрика с 1 шплейзофеном, доменная фабрика с 1 домной.

В 1808 году согласно данным берг-инспектора П. Е. Томилова, на заводе была плотина, укреплённая серым бутовым камнем в длину 276,9 метра, шириной внизу — 53,5 метра, шириной
вверху — 32 метра, высотой — 9,6 метра, воды в заводском пруду скапливалось до 6,1 метра.
Каменная доменная фабрика с домной и 4 цилиндрическими мехами при одном водяном колесе, бездействующая мусорная толчея с 10 пестами. С производительностью 1 тысячей пудов руды в сутки. Из 100 пудов руды получали 55—65 пудов чугуна. В каменной расковочной фабрике была печь для нагревания железа, 2 молота для расковки меди на поделки. В каменной медеплавильной фабрике имелось 9 плавильных печей, 4 деревянных цилиндрических мехов при одном водяном колесе с производительностью 150—160 пудов руды в сутки, из которой получали 2—3,5 пудов чёрной меди, 10-20 пуд медноватых криц. Медноватые крицы пережигались в кричном горне. На заводе также числились шплейзофен, штыковой горн, кузница с 6 горнами, меховая, лесопилка, конюшня, кирпичный сарай. Медная руда поступала с Гумёшевского рудника, а железная руда с 5 железных рудников, имелось 6 неразрабатывающихся железных рудников и 7 затопленных. Рудники находились в 3—23 верстах от завода. В 1859 году использовались три водяных колеса общей мощностью в 180 л. с. и семь паровых машин общей мощностью в 421 л. с. На заводе было 19 медеплавильных шахтных печей, 2 шплейзофена, 2 гармахерских горна.

В 1863 году имелись 14 медеплавильных печей, 2 шплейзофена, 2 гармахерских горна, 1 водяного колеса в 60 л. с. и 5 паровых машин общей мощностью в 357 л. с. В 1864 году для нужд медеплавильной фабрики запущена паровая воздуходувная машина в 40 л. с. В 1865 году запущена медеплавильная печь системы В. К. Рашета.

В 1881 году внедрено пудлинговое производство. В 1880 году на заводе было 5 пудлинговых, 3 сварочных, 3 медеплавильных печи, 2 паровых молота, 6 прокатных станов, 3 кузнечных горна.
В 1884 году был сооружён небольшой канал и плотины на реке Глубокой. В 1885 году числилась 1 турбина в 70 л. с. и 2 паровых машин общей мощностью в 77 л. с.

В 1890 году работали 3 сварочных и 5 пудлинговых печей, 1 паровой молот, 7 прокатных станов, 3 кузнечных горна, запущены генераторы, обслуживающие пудлинговые печи и работающие на хвое и торфе, модернизированы газопудлинговые печи и одна сварочная печь. В 1891 году остановлено медеплавильное производство, медеплавильная печь демонтирована. В 1890-х годах действовали 2 простых пудлинговых печи с производительностью до 200 пудов в сутки каждая, 3 пудлинговых печи системы Сименса с производительностью до 280 пудов в сутки каждая, паровой молот системы Конде в 2,5 тонн для обжима пудлинговых кусков, 3 сварочных печи Сименса с генераторами, мелкосортный и крупносортный прокатные станы, турбина в 70 л.с, 2 неподвижных паровых машины общей мощностью в 105 л. с., 6 действующих и 14 недействующих паровых котлов.

В 1897 году была запущена штанговая электростанция, обслуживавшая весь Сысертский горный округ. В 1902 году запущена быстроходная мелкосортная машина с производительностью в 2 тысяч пудов в сутки мелких сортов железа и проволоки с паровой машиной «Компаунд» в 200 л. с.

Собственники завода 
С 1724 года по 1758 год завод принадлежал казне. В 1757 году купец из Соликамска Алексей Фёдорович Турчанинов выкупил у государства Полевской завод, и указами Сената от 29 января и 14 марта 1757 года завод был передан. Наряду с Северским и Сысертским заводами, Полевской медеплавильный стал основой Сысертского горнозаводского округа.

В 1787 году завод перешёл к наследникам А. Ф. Турчанинова и стал собственностью Ф. С. Турчаниновой, А. А. Зубовой, Е. А. Титовой, Е. А. Кокошкиной, Н. А. Колтовской, Н. А. Ивелич, А. А., П. А. и А. А. Турчаниновых, которые создали семейно-паевое товарищество.

В 1832 году в семейно-паевое товарищество вошёл Павел Дмитриевич Соломирский, скупивший паи у других владельцев, а в 1869 году стал основным владельцем завода.

В 1861 году завод из-за долгов перешёл в казну, но 1864 году возвращён наследникам А. Ф. Турчанинова. В 1870 году по наследству завод перешёл сыну Дмитрию Павловичу Соломирскому.

В 1912 году завод перешёл в собственность британской компании — Акционерного общества Сысертского горного округа.

Численность завода 
В 1770 году численность завода было 325 мастеровых и работных людей (из них 174 рудокопщика, 40 малолеток у погона лошадей при тягловой толчее), крепостных крестьян не было. В 1797 году числились 11 крепостных и 783 казённых мастеровых, а также 8287 крестьян, приписанных как к Полевскому, так и к Северскому и Сысертскому заводам.
В 1860 году на заводе и Гумёшевском руднике (вместе с золотыми приисками) трудилось 2484
человек, в 1861—1974 человек.

В 1863 году на заводе числилось 708 человек на основных работах и 762 человек на вспомогательных. В 1885 году численность составила 161 человек на основных работах и 675 человек на вспомогательных. В 1890 году на основных работах трудилось 225 человек, на вспомогательных — 1025 человек.

Продукция завода 
В основном продукция завода отгружалась на местную продажу и в караванный отпуск, медь шла на Екатеринбургский монетный двор для монетной чеканки. Чугун шёл на передел в Северский завод. В 1890 году производилось полосовое, круглое, четырёхгранное, шинное и другие сорта железа.

 1724 — 0,2
 1725 — 1,1
 1730 — 4,0
 1735 — 1,1
 1740 — 1,1
 1745 — 1,1
 1750 — 2,3
 1755 — 3,1
 1760 — 13,5
 1770 — 19,4
 1773 — 14,3
 1776 — 24,6
 1783 — 29,0
 1785 — 16,2
 1787 — 14,8
 1795 — 11,9
 1800 — 8,0
 1807 — 12,9
 1811 — 12,8
 1815 — 27,0
 1823 — 17,4
 1825 — 13,6
 1830 — 12,6
 1832 — 11,1
 1834 — 8,8
 1840 — 12,1
 1845 — 16,6
 1850 — 16,4
 1855 — 20,0
 1860 — 29,4
 1861 — 17,7
 1865 — 32,0
 1869 — 26,8
 1870 — 20,4
 1875 — 4,1
 1880 — 2,3

 1760 — 50,8
 1770 — 72,0
 1781 — 83,5
 1782 — 7,9
 1783 — 52,8
 1784 — 15,3
 1785 — 25,7
 1795 — 37,7
 1800 — 29,1
 1807 — 32,6
 1810 — 41,6
 1811 — 49,4
 1815—162,7
 1820 — 25,8
 1825—155,6

 1873—170,8
 1875—156,9
 1880—206,5
 1885—201,1
 1890—287,6
 1895—281,6
 1897—305,6
 1899—231,6
 1900—323,5
 1902—263,2
 1903—168,0
 1905—155,6
 1906 — 97,8
 1907 — 36,3

Примечания 

История Урала
Полевской
Металлургические заводы Российской империи
Металлургия Урала
Исчезнувшие предприятия Российской империи
1724 год в России
Предприятия медной промышленности Российской империи